Lock, mot anglais signifiant verrou, peut faire référence à :
 Lock, une bande dessinée ;
 Lock est une petite ville de la péninsule d'Eyre en Australie-Méridionale ;
 LOCK, un jeu vidéo de Tale of Tales paru au sein de la Triennale Game Collection.

Locks peut faire référence à :
 Dreadlocks, une coiffure ;
 Combined Locks, un village américain situé dans le comté d'Outagamie, dans l’État du Wisconsin ;
 Windsor Locks, une ville américaine située dans le comté de Hartford, dans l'État du Connecticut ;
 Lock,Locking, une danse.